Andrej Bohinc je osebno ime več ljudi v Sloveniji:

 Andrej Bohinc, arhitekt
 Andrej Bohinc (1795—1871), duhovnik in nabožni pisatelj
 Andrej Bohinc (1912—2000), uradnik, žrtev dachauskih procesov